Götschl ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Götschl (* 1990), österreichische Naturbahnrodlerin
 Heimo Götschl (* 1968), österreichischer Badmintonspieler
 Johann Götschl (* 1939), österreichischer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker
 Renate Götschl (* 1975), österreichische Skirennläuferin